Esercito del Regno d'Italia – (1805-1814)
 Regio Esercito – (1861-1946)